Нахабство, нахабність — порок та негативна риса особистості, негативний поведінковий прояв, щось подібне до безсоромності та зухвалості, що межує з хамством.

Див. також 
 Зухвалість
 Хамство
 Хуцпа

Примітки

Посилання 
 

Риси особистості
Людська поведінка
Цькування
Емоції
Етика
Мораль
Пороки